Peter de Leeuwe (beeldend kunstenaar)
 Peter de Leeuwe (muzikant)